История почты и почтовых марок Гаити охватывает развитие почтовой связи в Гаити, независимом государстве в Вест-Индии, в западной части одноимённого острова (который оно делит с Доминиканской Республикой) и на прибрежных островах со столицей в Порт-о-Пренсе. С 1881 года Гаити входит в число стран — участниц Всемирного почтового союза (ВПС) и выпускает собственные почтовые марки. Национальным почтовым оператором является Office des Postes d’Haiti.

Развитие почты 
История почты на острове первоначально связана с существованием здесь испанской колонии (до 1697), а затем французской колонии Сан-Доминго. В 1760-х годах на территории Гаити, находившейся в то время под контролем французов, были введены почтовые штемпели, но они были большей частью недатированы. Публичная почтовая служба в государстве Гаити, провозгласившем независимость в 1804 году, отсутствовала до 1808—1809 годов. Посылочное агентство было создано в Жакмеле до 1840 года.

1 июля 1881 года Гаити присоединилось к ВПС.

Употребление почтовых штемпелей известно в менее чем 40 почтовых отделениях, с тех пор как независимое Гаити взяло под собственный контроль управление всеми делами.

С июля 1915 года по август 1934 года Гаити было оккупировано США.

В 1931 году Гаити было принято в Почтовый союз американских государств и Испании (, сокращённо UPAE), в настоящее время — Почтовый союз американских государств, Испании и Португалии (UPAEP). 1 октября 1937 года Испанией был введён в обращение американско-испанский ответный купон (). Он распространялся в странах UPAE , включая Гаити, до 29 февраля 1956 года.

В современных условиях за почтовое обслуживание в стране ответственно предприятие Office des Postes d’Haiti, которое подчинено .

После крупного разрушительного землетрясения 2010 года почтовое обслуживание в стране временно осуществлялось благодаря помощи со стороны Почтовой службы США и , которые предоставили передвижные почтовые отделения, десятки  и автофургонов, а также сортировочные шкафы и прочее оборудование.

Выпуски почтовых марок

Первые марки 
.

Последующие эмиссии 
Почтовой администрацией Гаити выпускались почтовые марки для внутренних и международных почтовых отправлений. При этом на оригинальных марках присутствовали надписи:  («Республика Гаити»);  («Гаити»);  («Почта»).

В 1902 году на гаитянских марках производилась надпечатка:  («Временное правительство. Май 1902»).

Первый памятный выпуск был осуществлён в 1904 году, а первый почтовый блок появился в 1942 году. В 1954 году состоялась эмиссия первых рождественских марок Гаити.

По данным Л. Л. Лепешинского, всего с 1881 по 1963 год было эмитировано 783 почтовые марки и два блока.

Другие виды почтовых марок

Авиапочтовые 
Первые авиапочтовые марки Гаити поступили в обращение 4 ноября 1929 года, а последние — в 1999 году.

Доплатные 
Издавались доплатные марки Гаити, на которых было указано:  («Сумма, подлежащая уплате»). В почтовое обращение с 1881 по 1963 год поступили 23 доплатные марки.

Служебные 
Почта Гаити эмитировала также служебные марки, каковых за период 1881—1963 годов насчитывалось девять штук.

Посылочные 
В почтовом обращении Гаити находились посылочные (пакетные) марки; в промежутке с 1881 по 1963 год было издано восемь таких марок. На них присутствовала надпись:  («Почтовые пакеты»).

Почтово-налоговые 
Гаитянской почтовой службой также выпускались почтово-налоговые марки, на которых значилась соответствующая надпись:  («Помощь жертвам войны»).

Почтово-благотворительные 
В обращении находились восемь почтово-благотворительных марок Гаити с надписью  («Гаитянский Красный Крест»).

Спешная 
Известна также одна гаитянская марка спешной почты.

Иностранные почтовые отделения 

Британские почтовые конторы были учреждены в Жакмеле в марте 1866 года и в Порт-о-Пренсе в июне 1869 года, и обе были закрыты в 1881 году. Британские почтовые марки были разрешены для использования в 1869 году и гасились номерными почтовыми штемпелями E53 (Порт-о-Пренс) или C59 (Жакмель).

Французские почтовые конторы в Кап-Аитьене и Порт-о-Пренсе использовали французские почтовые марки соответственно с 1865 и 1876 года. Эти отделения были закрыты в июне 1881 года.

Цельные вещи 
Издаваемые почтовой администрацией Гаити цельные вещи описаны в «Каталоге цельных вещей мира Хиггинса и Гейджа», в 8-м томе:  («Гаити — Венгрия»).

Развитие филателии 
Коллекционеров, интересующихся историей почты и почтовыми марками этой страны, объединяет Филателистическое общество Гаити (). Оно является  подразделением Американского филателистического общества за номером 81 и базируется в США. Организация возникла в 1975 году, и в ней зарегистрировано порядка 100 филателистов — большей частью из США, а также из некоторых других стран мира.

К числу известных собирателей почтовых марок Гаити относился английский и американский филателист Бертрам Пул (1880—1957).

Интересные факты 

 Из-за неправильно указанных границ на марках с географическими картами, выпущенных соседней Доминиканской Республикой, правительство Республики Гаити прибегло в 1900 году к острому дипломатическому конфликту. В результате доминиканская администрация была вынуждена изъять весь тираж серии  марок.
 Польские авторы О. Гросс и К. Грыжевский следующим образом описали случай спекулятивного выпуска Гаити, выполненного на золоте с бумажной подкладкой в правление бывшего президента и диктатора Франсуа Дювалье:

См. также

Примечания

Литература 
 
 Booker H. Approval Stamps of Haiti. — American Philatelic Society, 1977. [Марки Гаити по согласованию.]
 Melville F. J. The Postage Stamps of Hayti. — :  & Co., c. 1904. [Почтовые марки Гаити.]

Ссылки 

 
 .